Камени Ујезд може бити:

 Камени Ујезд (Рокицани), насељено мјесто у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република
 Камени Ујезд (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република